

Здравець () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.
 Здравець () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Лики.
 Здравець () — село в Разградській області. Входить до складу общини Самуїл.
 Здравець () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.
 Здравець () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Димитровград.